High and Dry est une chanson du groupe de rock britannique Radiohead de l'album The Bends, éditée en simple en 1995 ;
 High and Dry est une chanson du groupe de rock britannique The Rolling Stones, sortie en 1966 sur l'album Aftermath.